Želetava steht für:
 Želetava (Tschechien), eine Stadt in Tschechien
 (9711) Želetava, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Želetavka